Kornberger Sägmühle ist ein Ortsname im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Obere Kornberger Sägmühle, Wohnplatz
 Untere Kornberger Sägmühle, Einzelhof

Siehe auch:
 Kornberg